Motor Sport é uma revista sobre automóveis, fundada na Inglaterra em 1924 como Brooklands Gazette, com a primeira edição em Julho do mesmo ano. Em Agosto de 1925 o título foi alterado para "Motor Sport" (não Motorsport como muito escrevem). O editor da revista foi, durante muitos anos, Bill Boddy. Boddy, que tinha escrito muito sobre a história da pista de corridas em Brooklands, contratou os serviços de Denis Jenkinson como correspondente continental. Jenkinson, ou Jenks como era conhecido, viajou a todos os Grandes Prémios para escrever para a revista. Os seus registos das corridas era a única forma de muitos dos leitores terem acesso aos desenvolvimentos das corridas devido à falta de cobertura nos outros locais. Um talentoso desportista tanto em duas como em quatro rodas, Jenks tornou-se conhecido por uma maior audiência internacional quando foi parceiro, como co-piloto, de Stirling Moss pelo Mille Miglia em 1955 num Mercedes-Benz 300 SLR onde ganharam um recorde de velocidade. O duo saiu vitorioso graças ao grande talento de Moss atrás do volante e às notas meticulosas de Jenks, que foram transferidas para um importante mecanismo. Moss tinha noção do talento de Jenks em se concentrar na libertação de importante sinais das suas notas ignorando os perigos de se conduzir em estradas rurais a mais de 270 km/h.

A revista foi gerida e publicada por Wesley J Tee durante a maior parte deste período, mas em 1997 a revista, juntamente com o arquivo de fotografia, foi comprada pela editora Haymarket.

A revista mensal passou por uma reformulação em Março desse ano. Mudou o ênfase nos artigos sobre a história de desportos motorizados e na história de corridas. Em 2006, Haymarket vendeu a revista a Chelsea Magazines onde ficou durante 3 anos antes de ser comprada de forma privada. Em 2006, voltou a cobrir eventos de desportos motorizados, incluindo Fórmula Um e hoje continua a fazer o mesmo com a ajuda de Nigel Roebuck e Mark Hughes, Continua a ser uma das principais revistas de história de corridas.

Vários nomes conhecidos do mundo do desporto motorizado fizeram contribuições especiais, entre eles: Patrick Head, Alan Henry e Doug Nye.

O website da revista também tem podcasts mensais com as opiniões de Christian Horner, Mario Andretti, Patrick Head, Sir Frank Williams, John McGuiness e Gordon Murray. Lucas di Grassi, Dario Franchitti, Sebastien Buemi e o campeão de 2013 Andrew Jordan também escrevem para o website mensalmente juntamento com escritores Nigel Roebuck, Mark Hughes, Simon Arron, Ed Foster, Damien Smith, Paul Fearnley, Gordon Kirby, Andrew Frankel, Rob Widdows e Mat Oxley.

Notas 
 "Racing Magazines [Magazine-Agent.com]", Magazine-Agent.com, 2009, webpage: mag-agent.
 Motor Sport, August 1949, Page 297.
 Motor Sport, August 1925.
 Buckley, Martin (21 August 2011). "Bill Boddy obituary". The Guardian (London).
 "The history of Motorsport". Motorsport Magazine. Retrieved 26 July 2010.
 http://www.motorsportmagazine.com/author/

Links externos 
 Official website
 autoX

Revistas de automobilismo
Esporte a motor do Reino Unido